

Algorithmique 
 CART, algorithme qui s’attelle à construire un arbre de décision en classifiant un ensemble d’enregistrements.

Jeu vidéo 
 J-Cart, cartouche de jeu vidéo.

Patronyme 

 Jean-Maurice et Françoise Cart  photographes français ;
 Jean-Jacques Cart (1748-1813), juriste et homme politique suisse ;
 Théophile Cart (1855-1931), écrivain et espérantiste français ;
 William Cart (1846 -1919), enseignant suisse ;
 Jacqueline Gascuel nom de naissance Jacqueline CART (1925-2017), bibliothécaire française.

Sport 
 CART, acronyme de Championship Auto Racing Team, ancien championnat américain de monoplaces.